Invasioni giapponesi della Corea nel XVI secolo
Corea sotto il dominio giapponese nel XX secolo